Robin Cook (escriptor): escriptor estatunidenc.
 Robert William Arthur Cook: escriptor britànic.
 Robert Finlayson Cook: polític britànic.